Griesberg ist der Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

in Deutschland:
 Griesberg (Bous), Erhebung bei Bous, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Griesberg (Burscheid), Ortschaft von Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Griesberg (Hildesheimer Wald) (358,9 m), höchster Berg im Hildesheimer Wald, bei Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Griesberg (Kermeter) (421,3 m), Erhebung im Kermeter, nahe Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Griesberg (Pfarrkirchen), Ortsteil von Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Naturschutzgebiet Griesberg und ehemalige Abbaubereiche bei Kommern, bei Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Griesberg (Brixen im Thale), Ortsteil von Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Griesberg steht auch für:
 Griesberg (Adelsgeschlecht), Bayern

Siehe auch:
 Demminger Griesberge